Lage Haar (Haarzuilens) - buurtschap in de gemeente Utrecht
 Lage Haar (Lieren) - straat in Lieren, gemeente Apeldoorn